Morena sau MORENA se poate referi la:

Morena, o cântăreață din Malta
Morena, o cântăreață română.
Morena, forma feminină pentru Moreno
Morena, o formă alternativă pentru Marzanna, zeiță slavă
Morena, un oraș din India
Districtul Morena, un district din India
Morena Baccarin, o actriță braziliano-americană
Morena (pasodoble), un pasodoble spaniol
Morenă, un depozit de materiale aluvionare transportate de ghețari în alunecarea lor sau depuse de ghețari dispăruți

Nume de familie
 Acerbus Morena
 Cris Morena
 Fernando Morena
 José Ramón de la Morena
 Lolita Morena, gazdă TV
 Otto Morena
 Rodrigo Moreno (atlet) (n. 1966)
 Juan Luis Morena Luna, Wisin of Wisin & Yandel

Acronim
 Movimiento Regeneración Nacional -- partid politic din anii 1980, în Columbia
 Movement for National Renewal (Gabon) -- partid politic din Gabon
 Movimiento Regeneración Nacional -- o mișcare politică din Mexic